Вели́кий похо́д:
 Великий поход китайских коммунистов 
 Великий поход — русскоязычное название семейства двух- и трёхступенчатых ракет-носителей КНР «Чанчжэн»:
 Великий поход-1D.
 Великий поход-2D.
 Великий поход-3B.
 Великий поход-5.
 Великий поход-6.
 Великий поход-7.
 «Великий поход за невестой» — советский художественный фильм 1984 года.